

Зігаза — річка в Башкортостані, ліва притока Зіліма
 Зігаза — село, Бєлорєцький район, Башкортостан

Див. також 
 Зігазинська сільська рада